|-
| 117601 - || || 2 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117602 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117603 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117604 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117605 - || || 4 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117606 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117607 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117608 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117609 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117610 Keithmahoney || || 8 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117611 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117612 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117613 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117614 Hannahmclain || || 8 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117615 - || || 10 de març, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117616 - || || 11 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117617 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117618 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117619 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117620 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117621 - || || 3 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117622 - || || 3 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117623 - || || 4 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117624 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117625 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117626 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117627 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117628 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117629 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117630 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117631 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117632 - || || 8 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117633 - || || 9 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117634 - || || 9 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117635 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117636 - || || 9 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117637 - || || 9 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117638 - || || 9 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117639 - || || 9 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117640 Millsellie || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117641 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117642 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117643 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117644 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117645 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117646 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117647 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117648 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117649 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117650 - || || 10 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117651 - || || 2 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117652 Joséaponte || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117653 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117654 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117655 - || || 9 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117656 - || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117657 Jamieelsila || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117658 - || || 10 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117659 - || || 10 de març, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117660 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117661 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117662 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117663 - || || 12 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117664 - || || 12 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117665 - || || 8 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117666 - || || 8 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117667 - || || 11 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117668 - || || 9 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117669 - || || 11 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117670 - || || 4 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117671 - || || 4 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117672 - || || 4 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117673 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117674 - || || 7 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117675 - || || 8 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117676 - || || 10 de març, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117677 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117678 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117679 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117680 - || || 13 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117681 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117682 - || || 9 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117683 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117684 - || || 12 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117685 - || || 12 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117686 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117687 - || || 11 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117688 - || || 14 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117689 - || || 14 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117690 - || || 12 de març, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117691 - || || 8 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117692 - || || 8 de març, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117693 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117694 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117695 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117696 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117697 - || || 10 de març, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117698 - || || 9 de març, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117699 - || || 9 de març, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117700 - || || 10 de març, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7